

Sigle

Istituzioni, associazioni, organizzazioni di persone
 Centri di servizio per il volontariato
 Chierici di San Viatore  – istituto di vita consacrata
 Chrëschtlech Sozial Vollekspartei  – Partito Popolare Cristiano Sociale, partito politico lussemburghese
 Confederación Sudamericana de Voleibol  – federazione sudamericana di pallavolo

Tecnologia
 Consumo specifico di vapore  – parametro termodinamico
 Cluster Shared Volume  – informatica: tecnologia in Microsoft Windows Server 2008 R2 Failover Clustering il cui scopo è fornire accesso distribuito alle macchine virtuali Hyper-V su uno shared storage 
 Comma-separated values  – informatica: valori separati da virgola, formato di file
 Voltammetria di ridissoluzione catodica (dall'inglese cathodic stripping voltammetry) – tecnica elettroanalitica

Codici 
 CSV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Crossville Memorial di Crossville (Stati Uniti d'America)